Västra Fjärdskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra Fjärdskär, Åland, 
 Västra Fjärdskär, Korpo, Åboland,

Se även
Fjärdskär

Robotskapade Finlandförgreningar